Оливие Мегатон (; роден като Оливие Фонтана ) е френски режисьор, сценарист и монтажист, номиниран за „Европейска филмова награда“. Той е най-известен с режисурата си на филмите „Транспортер 3“, „Твърде лично 2“ и „Колумбиана“.

Биография

Ранни години 
Оливие Мегатон е роден двадесет години след бомбардировката в Хирошима, това е причината да избере „мегатон“ за свой артистичен псевдоним. Мегатон има диплома по психология, но се занимава с различни видове изкуство, включително рисуване на графити и графичен дизайн. След като се запознава и бива насърчен от модния фотограф Жан-Батист Мондино, Мегатон започва да се занимава с късометражни филми и видеоклипове.

Кариера 
Първият му пълнометражен филм като режисьор е „Exit“, филм на който Люк Бесон е продуцент. След това е режисьор на „Транспортер 3“, „Колумбиана“ и „Твърде лично 2“. Мегатон е избран за режисьор на филма „Матилда“ – продължение на филма „Леон“, въпреки че сам твърди че заснемането на „Матилда“ вероятно няма да се състои. Мегатон е и асистент режисьор на филма от 2007 г. „Хитман“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски режисьори
Възпитаници на Парижкия университет
Монтажисти
Хора от Ил дьо Франс